Дорива́л Каи́мми (; 30 апреля 1914 — 16 августа 2008) — бразильский , композитор, и автор-исполнитель песен, известный в России как создатель главной музыкальной темы фильма «Генералы песчаных карьеров» и песни из этого фильма, а также песни Retirantes, использованной как главная тема в телесериале «Рабыня Изаура». Считается одним из самых важных авторов и исполнителей песен в бразильской популярной музыке. Бен Рэтлифф писал, что Каимми, возможно, уступает лишь Антониу Карлусу Жобину «в создании бразильского песенника этого века».

Сын итальянского иммигранта и уроженки Баии, он имел собственный отличительный стиль и стал автором многих классических песен. Самбы, такие как O Samba Da Minha Terra,  Doralice, Saudade da Bahia стали стандартом Música Popular Brasileira. Также им написаны баллады, воспевающие бесстрашных рыбаков Баии, включая «Обещание рыбака» (Promessa de Pescador) и «Ветер» (O Vento).

Хотя песни Доривала Каимми почитаемы в его родном штате Баия, и все бразильцы знают его как типичного представителя этого штата, колыбели жанра самба, чтобы обрести известность, он переехал в Рио-де-Жанейро в 1937 году.
В 1968 году правительство штата Баия вознаградило Доривала Каимми за его вклад по распространению культуры родной земли и выделило ему в подарок квартиру в столице штата Салвадоре. Доривал Каимми вернулся на некоторое время в родной город, тогда же упрочилась его связь с афро-бразильским культом кандомле, и он получил чин Оба Оникоии (Obá Onicoií) в террейру Аше Опо Афонжа (Axé Opó Afonjá).

Доривал Каимми был современником и даже конкурентом известного бразильского композитора Ари Баррозу, и наслаждался вечной дружбой со знаменитым бразильским писателем Жоржи Амаду (тоже уроженцем штата Баия). Первый большой успех к Доривалу Каимми пришёл в 1939 году с выпуском пластинки в дуэте с Кармен Мирандой «Что же есть у баиянки?» (O Que É Que A Bahiana Tem?). В течение пяти десятилетий он писал песни и исполнял их под аккомпанемент собственной гитары и при поддержке групп и оркестров. В 1960-х многие из его песен были перепеты пионером босса-новы Жуаном Жильберту, сотрудничавшим с Антониу Карлусом Жобином. На многих музыкантов Доривал Каимми оказал большое влияние, среди них Каэтану Велозу и Жилберту Жил. Доривал Каимми был автором 101 композиции жанра самбы и босса-новы.

Похоронен на кладбище Святого Иоанна Крестителя в Рио-де-Жанейро.

Дискография

Альбомы

Синглы

Трибьюты

См. также 
 Марш рыбаков — песня из фильма «Генералы песчаных карьеров»
 Генералы песчаных карьеров (фильм)

Примечания

Ссылки 
 Revista Época: Dorival Caymmi, o mais baiano dos grandes nomes da Música Popular Brasileira 

Босанова
Похороненные на кладбище Святого Иоанна Крестителя